Кокша — река в России, протекает по Советскому району Алтайского края. Устье реки находится в 40 км от устья Катуни по левому берегу. Длина реки составляет 26 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Катунь, речной подбассейн реки — Бия и Катунь. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания 

Притоки Катуни
Реки Советского района Алтайского края